Vandegrift bezeichnet:

 Alexander A. Vandegrift, General des United States Marine Corps
 Vandegrift Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller